Il tabellone singolare del Whistler Challenger 1990, torneo di tennis che faceva parte del circuito ATP Challenger Series nell'ambito dell'ATP Challenger Series 1990, è stato vinto da Steve DeVries. In finale ha sconfitto Chuck Adams con il punteggio di 3-6, 7-5, 7-5.

Teste di serie

  Paul Annacone (secondo turno)
  Robbie Weiss (semifinali)
  Leif Shiras (secondo turno)
  Miguel Nido (quarti di finale)

  Chris Garner (semifinali)
  Steve Guy (primo turno)
  Richard Matuszewski (primo turno)
  Jonathan Canter (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte Alta

Parte Bassa

Collegamenti esterni
 
 

Whistler Challenger 1990